Отто Штайнбёк (Otto Steinböck; 1893—1969) — австрийский зоолог и гельминтолог.

Биография 
Родился в Граце. В семье родились одиннадцать детей, Отто был девятым. По настоянию отца начал изучать право, хотя его страстью была зоология. 

Участвовал в Первой мировой войне, с которой в 1919 году вернулся офицером. 

В 1923—1927 годах, будучи безработным, занимался наукой. 

В 1925 году женился.

В 1963 году вышел на пенсию. 

Скончался в 1969 году в Иннсбруке.

Работы 
Большая часть работ учёного была посвящена анатомии ресничных червей. Вот некоторые из его трудов:

Примечания 

Зоологи Австрии
Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)